Heinz Satti Satrapa (1927-2001),  joueur et entraîneur de football est-allemand ;
 Roberto Satti, mieux connu sous son nom de scène Bobby Solo (1945-), musicien italien.